Justin Azevedo (né le  à West Lorne, Ontario au Canada) est un joueur professionnel luso-canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière junior lors de la saison 2004-2005 avec les Rangers de Kitchener de l'Ligue de hockey de l'Ontario. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. Il connut trois bonnes saisons avant de connaitre une saison de rêve en 2007-2008. Cette année-là, sa quatrième avec l'équipe, il amassa 124 points, ce qui fit de lui le meilleur compteur de l'OHL, mais aussi de la Ligue canadienne de hockey qui regroupe les trois ligues junior majeur du Canada. Il remporta cette année-là des trophées de la OHL et de la ligue canadienne. De plus, il mena son équipe à la finale de la Coupe Memorial, sans toutefois remporter l'honneur. Par contre, il mit la main sur un autre honneur personnel, remportant le trophée Ed-Chynoweth.

Malgré tous ses exploits de 2008, il ne fut sélectionné qu'en  par les Kings de Los Angeles au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Certains analystes croient qu'il a été sélectionné à ce rang dû à sa petite taille, mais que ce pourrait être le vol de l'année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||58 ||18 ||21 ||39 ||34 ||15 ||3 ||1 ||4 ||14
|-
|2005-2006 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||60 ||29 ||40 ||69 ||80 ||5 ||0 ||3 ||3 ||12
|- 
|2006-2007 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||50 ||17 ||39 ||56 ||42 ||9 ||4 ||11 ||15 ||22
|-
|2007-2008 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||67 ||43 ||81 ||124 ||69 ||20 ||10 ||26 ||36 ||33
|- 
|2008 ||Rangers de Kitchener ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||4 ||7 ||11 ||2
|-
|2008-2009 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||49 ||12 ||24 ||36 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||46 ||14 ||13 ||27 ||31 ||11 ||2 ||6 ||8 ||12
|-
|2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||79 ||18 ||35 ||53 ||71 ||7 ||3 ||7 ||10 ||10
|-
|2011-2012 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||63 ||28 ||22 ||50 ||37 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2012-2013 || Lukko Rauma || SM-liiga || 58|| 20|| 38|| 58|| 88|| 14|| 10|| 8||18 || 16
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 48 || 9 || 18 || 27 || 34 || 22 || 13 || 7 || 20 || 6
|-
|2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 58|| 17|| 33|| 50|| 48|| 20|| 5|| 6|| 11|| 18
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 59|| 17|| 36|| 53|| 26|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2016-2017|| Ak Bars Kazan || KHL || 54 || 13 || 21 || 34 || 34 || 15 || 3 || 7 || 10 || 8
|-
| 2017-2018|| Ak Bars Kazan || KHL || 31 || 15 || 13 || 28 || 22 || 19 || 9 ||15 ||24 || 16
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 62|| 13|| 25|| 38|| 42|| 4|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 57 || 13 || 24 || 37 || 43 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 30 || 5 || 17 || 22 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || National League ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
 2008 : participa au Match des étoiles
 2008 : nommé dans la  d'étoiles
 2008 : remporta le trophée Red-Tilson
 2008 : remporta le trophée Eddie-Powers.
Ligue canadienne de hockey
 2008 : nommé joueur de l'année
Coupe Memorial
 2008 : remporta le trophée Ed-Chynoweth

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur portugais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Lukko Rauma
Gagnant du trophée Ed Chynoweth
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du ZSC Lions
Champion de la Coupe Gagarine